Toledo-Piza se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mônica de Toledo-Piza Ragazzo
 Mônica Toledo-Piza